Die Mittelmeerspiele 2022 (offiziell: XIX. Mittelmeerspiele) fanden vom 25. Juni bis 6. Juli 2022 in der algerischen Stadt Oran statt. 

Die Kandidatur Orans setzte sich gegen die Bewerbung aus Sfax (Tunesien) durch. Ursprünglich sollten die Spiele vom 25. Juni bis 5. Juli 2021 ausgetragen werden, wurden dann aber aufgrund der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschoben.

Teilnehmende Nationen 
Offiziell nahmen 26 Nationen an den Spielen teil. Im Halbmarathon der Frauen startete außer Konkurrenz darüber hinaus auch eine Starterin aus Vatikanstadt, womit der Kirchenstaat, dessen Sportlerin einer Einladung der Veranstalter folgte, erstmals in seiner Geschichte an einem Sportgroßereignis teilnahm. Die Anzahl der Teilnehmer ist in Klammern angegeben.

Wettkampfprogramm 
Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:

Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten

Medaillenspiegel

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

 
Multisportveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Oran
2022